Телешево — название населённых пунктов:

Россия 
 Телешево — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Телешево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.